Олег Николаевич Керчу (; 6 июля 1984, Черновцы, УССР, СССР) — украинский футболист, защитник. Рекордсмен черновицкой «Буковины» по количеству сыгранных поединков в украинский период. Ныне тренер.

Биография 
Воспитанник буковинского футбола (первый тренер — Михаил Мельник), первые годы занимался в ДЮСШ «Буковина» (тренер — ). Профессиональную карьеру начал именно в черновицкой «Буковине». Дебютировал 26 июля 2001 года в домашнем матче Кубка Украины против львовского «Динамо» (2:1). За буковинский клуб в 2001—2005 годах сыграл 134 матча (7 голов). После этого периода получил приглашение на просмотр в ФК «Харьков», но закрепиться в этом клубе ему не удалось и Олег в 2006 году подписал контракт с черниговской «Десной», в составе которой стал победителем Второй лиги Украины. В начале 2007 года перебрался из «Десны» в ивано-франковское «Прикарпатье», однако перед этим был на просмотре в латвийском клубе высшей лиги «Вентспилс». В составе «прикарпатцев» провёл 15 матчей и вместе с командой получил серебряные медали Второй лиги Украины.

В августе того же года вернулся в родную «Буковину», где стал одним из лидером команды, со временем и капитаном команде. В составе родной команды стал победителем Второй лиги Украины (правда, в чемпионском сезоне из-за травмы колена сыграл совсем мало), а также рекордсменом черновицкой команды по количеству сыгранных поединков в чемпионате и Кубке Украины. В сезоне 2012/13 вместе с командой занял 4-е место в первой украинской лиге, которое и-за определенных обстоятельств других команд могло позволить рассчитывать на повышение в классе, однако ФФУ отказало «Буковине» в выступлениях в Премьер-лиге. И в зимнее межсезонье следующего сезона в связи с финансовыми трудностями (которые собственно были связаны именно с этим «отказом»), Керчу, как и прежде ряд других игроков, покинул родной клуб. За этот семи летний период он провёл 159 матчей, в которых забил 12 голов.

В 2014 году перешёл в белорусский «Нафтан», где уже к этому длительное время играл хорошо ему знакомый Руслан Гунчак. Дебютировал за «Нафтан» 29 марта в домашнем матче Высшей Белорусской лиги против «Торпедо-БелАЗ» (2:0), а 26 июля отличился дебютным голом (матч 1/16 финала Кубка Белоруссии против «АК Ждановичи» (4:0)). Отыграв один сезон за белорусов, зимой 2015 года перебрался в тернопольскую «Ниву» (в тернопольской команде Олег выступал в качестве капитана), летом продлил контракт ещё на один год, однако в конце августа покинул клуб. В конце марта 2016 вернулся в состав родной «Буковины». В конце апреля, проведя четыре официальных матча, оставил родную команду и отправился в Канаду, где планировал выступать за коллектив «Торонто Атомик», но в результате выступал за «Юкрэйн Юнайтед» (Торонто).

1 марта 2017 года уже в четвертый раз в своей карьере подписал контракт с родной «Буковиной», где его избрали вице-капитаном команды. 8 апреля того же года Олег провел 300-й официальный матч в составе «Буковины». В мае того же года покинул состав родного клуба и снова отправился в Канаду, где выступал за клуб «Воркута» (Торонто). В новой команде Олегу доверили капитанскую повязку. Также в канадском клубе он является автором первого гола в истории ФК «Воркута» в чемпионатах Канадской Футбольной Лиги, и автором золотого гола, который принес команде титул чемпионов регулярного сезона Канадской Футбольной Лиги. С апреля по май 2019 года Керчу вновь был заявлен за родную черновицкую команду, в которой в очередной раз исполнял обязанности капитана.

С июля того же года выступал за один из сильнейших любительских клубов чемпионата Хмельницкой области: «Эпицентр» (Дунаевцы), который в то же время выступал и в чемпионате Украины среди любителей. Однако уже вскоре перешел к прямому конкуренту: «Покутье» (Коломыя), который представлял Ивано-Франковский край в той же группе любительского первенства. С 2020 года стал тренером в родной ДЮСШ, в которой работает тренером в двух возрастных группах.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает двоих детей.

Достижения 
Украина
 Победитель Второй лиги Украины (2): 2005/06, 2009/10
 Серебряный призёр Второй лиги Украины (1): 2006/07
Канада
 Победитель регулярного чемпионата  (1): 2017
 Победитель плей-офф Канадской футбольной лиги (1): 2018
 Серебряный призёр регулярного чемпионата Канадской футбольной лиги (2): 2016, 2018
 Полуфиналист плей-офф Канадской футбольной лиги (2): 2016, 2017

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Нафтан»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Прикарпатье» (2004)
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Футбольные тренеры Украины